Molekulska formula -{C12H10}- se može odnositi na:

 Acenaften
 Bifenil
 Heptalen